Wettges bezeichnet
einen Ortsteil der Gemeinde Birstein, siehe Wettges
einen deutschen Dirigenten, siehe Martin Wettges